Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. März 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Dubai